Абада́н — многозначное слово.

Фамилия 
 Абадан, Явуз (1905—1967) — турецкий учёный, юрист и политик.
 Абадан-Унат, Нермин (род. 1921) — турецкий социолог.

Топоним 
 Абадан — город в Иране.
 Абадан — бывший город в Туркмении (ныне — Абаданский этрап Ашхабада).
 Абадан — шахрестан в составе иранского остана Хузестан.
 Абадан — остров в дельте реки Шатт-эль-Араб.

Другое 
 «Абадан» — опера Юлия Мейтуса.